Карл II Лысый — король Западно-Франкского королевства (840—877), Швабии, Аквитании, Италии, император Запада (875—877)
 Карл II Анжуйский — король неаполитанский (1285—1309)
 Карл II Злой — король Наварры (1349—1387)
 Карл II (герцог Лотарингии) (1364—1431) — герцог Лотарингии с 1390 года
 Карл II Дураццо — король Венгрии (1385—1386), он же король Неаполя под именем Карл III
 Карл II (герцог Савойи) (1489—1496) — герцог Савойский, титулярный король Кипрский и Иерусалимский, царь Армянский с 1490 года
 Карл II (герцог Орлеанский) (1522—1545) — французский принц крови, герцог Ангулемский, Орлеанский и Бурбонский
 Карл II (маркграф Баден-Дурлаха) (1529—1577) — маркграф Баден-Дурлаха c 1553 года
 Карл II (эрцгерцог Австрии) (1540—1590) — эрцгерцог Австрийский, правитель Внутренней Австрии с 1564 года
 Карл II (король Англии) — король Англии и Шотландии (1660—1685)
 Карл II (король Испании) — король Испании (1669—1700)
 Карл II (курфюрст Пфальца) — правитель Курпфальца (1680—1685)
 Карл II (великий герцог Мекленбург-Стрелица) — герцог Мекленбург-Стрелица (1741—1816)
 Карл II (герцог Пармский) (1799—1883) — герцог Пармы в 1847—1849 годах, также король Этрурии, герцог Лукки
 Карл (Кароль) II — король Румынии (1930—1940)
 Карл II (сеньор Монако) — сеньор Монако (1581—1589)
 Карл II д’Альбре (1407—1471) — сеньор Альбре и граф Дрё с 1415 года, сын Карла I д’Альбре и Марии де Сюлли